Die Bekehrung des Ferdys Pistora bezeichnet

 Die Bekehrung des Ferdys Pistora (Drama), Lustspiel von František Langer
 Die Bekehrung des Ferdys Pistora (1958), deutsche Verfilmung des Lustspiels (Regie: Rainer Wolffhardt)
 Die Bekehrung des Ferdys Pistora  (1964), österreichische Verfilmung des Lustspiels (Regie: Rolf Kutschera)